Desa Ngembal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngembal (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 112,80), Jawa Timur, 
 Desa Ngembal (administrativ by i Indonesien, lat -8,07, long 112,72), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar